Бе́дренец разрезно́й () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . По современной классификации название является устаревшим синонимом таксона Бедренец камнеломковый.

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Европу.

Произрастает в сосновых борах, в смешанных и дубовых лесах на песчаной почве, на приречных и приозёрных песках, на склонах холмов, в речных поймах, на паровых песчаных полях.

Биологическое описание 
Стебель высотой 60—90 см, плотный, вместе с листьями голый или очень коротко опушённый, почти от основания ветвистый с косо вверх восходящими ветками.

Прикорневые листья рано увядающие. Нижние стеблевые в очертании яйцевидные или треугольно-яйцевидные, на черешках, которые обыкновенно длиннее пластинки, последняя дважды перисто-рассечённая, длиной 10—12 см, шириной 6—7 см, конечные доли продолговато-линейные, длиной 0,5—2 см, шириной 1—2 мм, острые. Верхние листья более мелкие и более просто рассечённые, сидячие на продолговатом влагалище; самые верхние с недоразвитой пластинкой.

Зонтики с 13—17 голыми лучами, в поперечнике 2,5—4 см, обёртки и обёрточек нет. Лепестки белые, широко-яйцевидные, длиной около 1 мм, на верхушке выемчатые и в выемке с загнутой внутрь долькой.

Плоды голые, яйцевидные, длиной 2—2,5 мм, шириной около 1,5 мм, к верхушке чуть стянутые, с мало заметными рёбрами, подстолбие коротко коническое. Столбики длинные, расходящиеся, длиной 1,5—2 мм, на конце с головчатым рыльцем.

Таксономия 
Вид Бедренец разрезной входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бедренец на сайте Энциклопедия декоративных садовых растений 

Бедренец
Флора Европы